Pteroloma — род жесткокрылых семейства агиртиды.

Описание 
Мертвоеды маленьких размеров. Форма тела напоминает жужелиц рода Nebria. Верхняя часть тела имеет глянцево-блестящий окрас. Надкрылья в бороздках с крупными точками. Переднеспинка имеет три ямки на основании. Голова с двумя глазками.

Виды 
Некоторые виды рода:

Примечания 

Агиртиды
Роды жесткокрылых